„Опел Комбо“ (Opel Combo) е модел многофункционални автомобили на германската компания „Опел“, произвеждан от 1986 година.

Първоначално е базиран на „Опел Кадет“, а във второто и третото поколение – на „Опел Корса“. След това „Опел“ се отказват да разработват собствен модел в класа и четвъртото поколение на „Комбо“ е вариант на модела „Фиат Добло“. Петото поколение на модела е вариант на третото поколение на „Ситроен Берлинго“.

В някои страни „Опел Комбо“ се продава под други марки на „Дженеръл Мотърс“, сред които „Воксхол“, „Холдън“ и „Шевролет“.

Бележки 

Комбо
Многофункционални автомобили